Andrei Semjonow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Alexejewitsch Semjonow (* 1977), russischer Sprinter
 Andrei Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1866–1942), russischer Entomologe
 Andrei Sergejewitsch Semjonow (* 1989), russischer Fußballspieler